Rodney (Iowa)
Rodney Village

Desambiguações de topônimos